Tropico peut faire référence à :
 Une marque de boissons rafraîchissantes au nectar de fruits et à l'eau de source non gazeuse créée en 1982.

Jeux vidéo 
 La série de jeux vidéo de gestion où le joueur incarne le président d'une île tropicale. Cette série se compose de :
 Tropico, sorti en 2001 ;
 Tropico 2 : La Baie des Pirates, sorti en 2003 ;
 Tropico 3, sorti en 2009 ;
 Tropico 4, sorti en 2011 ;
 Tropico 5, sorti en 2014.
Tropico 6, sorti en 2019.

Musique 
 Tropico, est un album de Gato Barbieri sorti en 1978 ;
 Tropico, est un album de Nini Rosso sorti en 1981 ; 
 Tropico, est un album de Pat Benatar sorti en 1984 ;
 Tropico, est un album du groupe Inner Vision sorti en 1998.

Cinéma 

 Tropico, est un court-métrage réalisé par Anthony Mandler, dont le scénario a été écrit par la chanteuse Lana Del Rey et sorti en 2013.

Homonymie de jeu vidéo